Перша Ліга Туреччини 2000—2001  — 43-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул здобув Фенербахче.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

 

  

Примітки: 
1. Клуб Генчлербірлігі взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як володар Кубка Туреччини 2000—2001.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

2000-2001
Туреччина
Туреччина
2000 у турецькому спорті
2001 у турецькому спорті